

События 
 Волнения в Константинополе. Казнь многих прасинов. Экзарх Африки Ираклий и экзарх Ливии Георгий, его брат, отложились от императора Фоки.
 Иранские войска подходят к Босфору. Авары опустошают Европу.
 609—619 — Персидские войска полководца Шахрвараза захватили Сирию, Палестину и Египет.
 Китайцы подчиняют себе тогонцев и тангутов.

Родились 
 Ашина Шээр — тюрок из рода Ашина, танский военачальник.

Скончались 
 Анастасий II (Патриарх Антиохийский)
 Жангар Киминь-каган — каган Восточно-тюркского каганата.
 Зухайр ибн Аби Сульма — доисламский арабский поэт из племени бану музайна.
 Феодор Скрибон — епископ Александрийской православной церкви.

См. также